
Molekulska formula -{C19H24N2O4}- se može odnositi na:
 Arformoterol
 Formoterol